Las Miejski () ist eine polnische Ortsbezeichnung:
 Las Miejski (Danzig), Wohnplatz in der Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern
 Las Miejski (Nidzica), Waldsiedlung im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch: Miejski Las